Sextro ist der Name von

 Heinrich Philipp Sextro (1746–1838), Kurfürstlich, später Königlich Hannoverscher lutherischer Theologe
 Walter Sextro (* 1962), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer